Eddie kan syfta på:

 Eddie (namn) – ett förnamn samt personer med namnet
 Eddie the Head – den brittiska hårdrocksgruppen Iron Maidens maskot ända sedan starten 1975
 Eddie – Martin Cranes hund i Frasier
 Eddie (2010) – en svensk film från 2010
 Eddie – en värsting till coach – en amerikansk film från 1996 med Whoopi Goldberg, originaltitel Eddie
 Eddie – en skeppsdator i Liftarens Guide till Galaxen, se Hjärtat av Guld
 Eddie och Johanna – en bok från 1993 av Viveca Sundvall
 Eddieserien – svensk bokserie av Viveca Lärn
 Eddie Bolander & jag – en ungdomsroman från 2005 skriven av Bo R. Holmberg och illustrerad av Katarina Strömgård
 Eddie Money (album) – Eddie Money's debutalbum från 1977
 Eddie Powers Memorial Trophy – ett årligt pris som tilldelas till den spelare som har lyckats göra flest mål i Ontario Hockey League

Se även
 Eddie Creek – flera
 Eddie Lake – flera